Ferran Torres García () 

Torres și-a început cariera la Valencia CF, unde și-a făcut debutul la seniori în 2017. S-a mutat la Manchester City în 2020 și a câștigat Premier League și Cupa EFL în sezonul 2020-21. A plecat la FC Barcelona în 2022. A reprezentat Spania la nivel internațional la diferite niveluri de tineret și a debutat la echipa de seniori în 2020.

Referințe

Fotbaliști spanioli
Fotbaliști internaționali spanioli
Fotbaliști ai FC Barcelona
Sportivi spanioli în viață
Atacanți
Fotbaliști ai Valencia CF
Fotbaliști ai Manchester City FC